Сент-Ипполи́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Рьом-э-Монтань. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15190.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 70 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 40 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 112 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 70 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 49 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 60,8 %). Из 49 активных работали 46 человек (27 мужчин и 19 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 21 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Ипполит (XI век). Памятник истории с 1934 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь